Шкода — правовий термін, втрати; збитки.
 Škoda Holding — чеський машинобудівний холдинг. 
 Škoda Transportation — основна компанія корпорації Škoda Works, яка виробляє локомотиви, поїзди, електрички, трамваї та інше електричне обладнання. 
 Škoda Auto — чеська автомобільна марка, при створені називалась Laurin&Klement; зараз входить до концерну Volkswagen AG. Основні потужності в Чехії у містах Млада-Болеслав, Квасіни, Врхлабі; є підприємство з SKD складання автівок в Україні    —  ПрАТ «Єврокар» (Атолл Холдінг) у с. Соломоново.
 Шкода — прізвище.

Див. також 
 Škoda 1Tr
 Škoda 2Tr
 Škoda 9Tr
 Škoda 14Tr
 Škoda 14TrM
 Škoda 17Tr
 Škoda Rapid
 Škoda 25Tr Irisbus